Сто́льников — русская фамилия. Известные носители:
 Стольников, Владимир Григорьевич (1934—1990) — советский боксёр.
 Стольников, Николай Максимович (1916—1987) — Герой Советского Союза.